Il singolare del torneo di tennis Ipsos Bucharest Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Victor Hănescu che ha battuto in finale Marcel Granollers 7-66, 6-1.

Teste di serie 

 Victor Hănescu (Campione)
 Santiago Ventura (semifinali)
 Mathieu Montcourt (quarti di finale)
 Stefano Galvani (primo turno)

 Júlio Silva (primo turno)
 Marcel Granollers (finale)
 Konstantinos Economidis (quarti di finale)
 Ilija Bozoljac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ipsos Bucharest Challenger 2007